Olimpiada Religii Prawosławnej – olimpiada szkolna z zakresu wiedzy o religii prawosławnej. Organizatorem jej jest Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku.

Historia 
Funkcjonuje w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W olimpiadzie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych. Olimpiada jest finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na podstawie wyników otwartego konkursu ofert.

Cele 
Celem olimpiady jest:
 poszerzanie wiedzy z zakresu religii prawosławnej,
 nauczenie i sprawdzenie zdolności uczestników w analizowaniu tekstów religijnych,
 sprawdzenie wiedzy uczestników w tematach historii, pieśni oraz symboliki prawosławia.

Etapy 
Olimpiada ma 3 etapy :
 etap szkolny – odbywa się w kilku miejscach w Polsce w tym samym czasie; uczestnicy piszą prace na jeden z trzech zaproponowanych tematów,
 etap okręgowy – przeprowadzony w formie testu pisemnego,
 etap centralny – odbywa się w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku; etap składa się z dwóch części: pisemnego testu i ustnej wypowiedzi.

Przypisy

Bibliografia 
 

Prawosławnej Wiedzy Religijnej
Uniwersytet w Białymstoku
Prawosławie